24 (два́дцать четы́ре) — натуральное число между .

Математические свойства 
 24 — чётное двузначное число.
 Сумма цифр этого числа — 6
 Произведение цифр этого числа — 8
 Квадрат числа 24 — 576
 24 — факториал числа 4 
 24 является гиперфакториалом
 1024 называется септиллион, приставки СИ: иотта (И, Y) и иокто (и, y)
 Шестое триморфное число.
 Максимальное число, которое делится на все натуральные числа, меньшие чем квадратный корень из него.
 Единственное число, сумма всех делителей которого является квадратом, периметр которого в свою очередь совпадает с самим числом (1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 = 36; 6 х 4 = 24)
 Длина десятичной записи факториала числа 24 равна 24.
 Существует ровно 24 различных двусторонних гептиамонда. Гептиамонд — фигура, состоящая из соединённых сторонами 7 правильных треугольников .
 Решётка Лича — 24-мерная.
 Избыточное число
 Злое число
 Число харшад

Примечания

Ссылки 
 Число 24 в OEIS (все результаты)

Триморфные числа